Пустошки — название населённых пунктов:

Латвия 
 Пустошки — село в Кастулинской волости Аглонского края.

Россия 
 Пустошки — деревня в Сухиничском районе Калужской области.
 Пустошки — деревня в Костромском районе Костромской области.
 Пустошки — деревня в Батецком районе Новгородской области.
 Пустошки — деревня в Любытинском районе Новгородской области.